Траутдејл има више значења:
 Траутдејл (Вирџинија)
 Траутдејл (Орегон)